Gecarcoidea natalis - leeft op Christmas Island
 Grapsus grapsus - leeft aan de westkust van Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, Mexico, Galapagoseilanden en langs de westkust van Afrika.
 Rode spinkrab
 Rode koningskrab